Kneževo est un topopnyme qui peut désigner :
Kneževo, une ville et une municipalité de Bosnie-Herzégovine située dans la République serbe de Bosnie ;
Kneževo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Popovac, comitat d'Osijek-Baranja ;
Kneževo, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina.